Az RN, Rn, rn, rN betűsor a következőket jelentheti:
Rn, a radon vegyjele
RN, a Brit Királyi Haditengerészet (Royal Navy) angol rövidítése
rn, norvég digráf
Resistencia Nacional (RN), salvadori politikai párt